Luis Leonel Bossa Vargas, exfutbolista costarricense naturalizado Mexicano nacido en San José, Costa Rica y fallecido en 1997 en León, México  

Debutó con el Deportivo saprissa

Jugó en la posición de delantero con el Club León en dos campeonatos,  1951-52 y 1955-56, León enfrentaría al Atlante, mismo al que derrotó 1-0 con anotación de Leonel Bossa para sellar el tercer título el 20 de diciembre de 1951 y pertenecer a aquella plantilla del fútbol mexicano.

Se casó con Blanca Fernández con quien tuvo 8 hijos, amigo inseparable de Alfonso Montemayor quien fue su compadre.

Referencias

Bibliografía 
 Márquez Flores, Carlos (2014). Historias del Club León Vol. 1. México: Independiente.

Enlaces externos 
http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/1947/Nuevas-y-Antiguas-Glorias-del-Club-Le-n#.VZDR4lIlNdg

Futbolistas del Club León